Luoghi
Bazancourt (Oise)
Bazancourt (Marna)
Persone
Jean-Baptiste Lecat de Bazancourt (1767-1830) Generale napoleonico.
César Lecat de Bazancourt (1810-1865) Storico e letterato francese.